Dieser Artikel dient der Darstellung von Statistiken für Bursaspor, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneter Stelle wird dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.

Torschützenliste

Abschlusstabellen

2. Liga

1. Liga (Süper Lig)

Weblinks 
 Offizielle Seite zum Türkischen Fußballverband auf tff.org

Bursaspor, Namen Und Zahlen
Namen Und Zahlen